Il singolare del torneo di tennis Bratislava Challenger 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Sébastien Grosjean che ha battuto in finale Radomír Vašek 6-4, 6-1.

Teste di serie 

 Martin Stringari (secondo turno)
 Stéphane Huet (secondo turno)
 Andrej Merinov (secondo turno)
 Gabriel Silberstein (semifinali)

 Petr Luxa (quarti di finale)
 Ionuț Moldovan (primo turno)
 Davide Sanguinetti (quarti di finale)
 Grant Doyle (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bratislava Challenger 1997